Konfederacja Polski Niepodległej
 Kadra Polski Niepodległej
 Kampinoski Park Narodowy
 Karkonoski Park Narodowy
 KPN – holenderskie przedsiębiorstwo